González en espagnol, Gonçalves en portugais, sont une famille de patronymes très répandus. C'est le troisième ensemble de patronymes le plus fréquent en Espagne, le sixième au Portugal.

Patronyme 

 Abelardo González (1944-2021), footballeur espagnol ;
 Abner González (né en 2000), coureur cycliste portoricain ;
  ;
  ;
 Adriana González Carrillo (née en 1975), femme politique mexicaine ;
 Agustín González Martínez (1930-2005), acteur espagnol ;
 Aitor González (né en 1975), coureur cycliste espagnol ;
 Albert Gonzalez (né en 1981), hacker américain ;
 Alberto Mario González (1941-2023), joueur de football international argentin ;
 Alegna González (née en 1999), athlète mexicaine ;
 Alejandra González Pino (1968-2022), femme politique trans chilienne ;
  ;
  ;
  ;
 Alexandre Gonzalez (1951-), un athlète français ;
 Alexia González-Barros (1971-1985), jeune chrétienne espagnole ;
 Alfonso González Lozano (1856-1912), homme politique espagnol, ministre de l'Intérieur ;
  ;
  ;
 Ángel González Muñiz (1925-2008), poète espagnol ;
 Angie González (née en 1981), coureuse cycliste vénézuélienne ; 
  ;
  ;
 Arístides González (né en 1961), boxeur portoricain ; 
 Arnaud Gonzalez (né en 1977), joueur français de football ;
 Aroa González (née en 1979), joueuse de rugby à XV espagnole ; 
 Asley González (né en 1989), judoka cubain ;
  ;
 Beatriz Gonzalez (née en 1938), peintre colombienne ;
 Carlos Hank González (1927-2001), homme politique et homme d'affaires mexicain ;
 Carlos Alonso González (né en 1952), joueur espagnol de football ;
 Carlos López González (1981-2018) coureur cycliste mexicain ;
 Carmelo González Jiménez (né en 1983), joueur espagnol de football ;
 Carmen González Huguet (née en 1958), poétesse salvadorienne ;
 César Luis González (1919-1943), militaire portoricain de la Seconde Guerre mondiale ;
 Clara González (1898-1990), féministe, femme politique et magistrate panaméenne ;
 Cristian González (né en 1974), joueur argentin de football ;
 Dámaso González Carrasco (1947-2017), matador espagnol ;
  ;
 Demetrio González (1927-2005), acteur et chanteur mexicain ;
 Dióscoro Galindo González (1877-1936), instituteur espagnol assassiné par les nationalistes avec le poète Federico García Lorca durant la guerre d'Espagne;
 Dominique Gonzalez-Foerster (née en 1965), artiste française ;
 Edith González (1964-2019), actrice, danseuse et mannequin mexicaine ;
 Elián González (né en 1993), personnalité cubaine ;
 Elías Antonio Saca González (né en 1965), ancien président de la république du Salvador ;
 Emeterio González (né en 1973), athlète cubain ;
 Emma González (née en 1999), militante en faveur du contrôle des armes à feu aux Etats-Unis ;
 Enrique Carbajal González (né en 1947), connu comme « Sebastián », sculpteur mexicain ;
 Erik González (né en 1993), joueur de baseball ;
 Esther González (née en 1992), footballeuse espagnole ;
 Ezequiel González (né en 1980), footballeur argentin ;
 Fabián González (né en 1992), gymnaste espagnol ;
 Felipe González Márquez (né en 1942), homme politique espagnol ;
  ;
 Félix González-Torres (1957-1996), artiste cubain ;
 Félix González Canto (1968-), homme politique et économiste mexicain ;
 Ferdinand González de Castille (910-970), comte souverain de Castille ;
 Fernando González (né en 1980), joueur de tennis chilien ;
 Francis Gonzalez (né en 1952), athlète français ;
  ;
 Franco González (2004-), footballeur uruguayen ;
  ;
 Gabriel González Videla (1898-1980), président du Chili entre 1946 et 1952 ;
 Gabriela González (née en 1965), professeure de physique et d'astronomie argentine ;
  ;
 Gilberto González (né en 1970), triathlète vénézuélien ;
 Giselle González Salgado (née en 1969), productrice de télévision mexicaine ;
 Gorka González (né en 1977), coureur cycliste espagnol ;
  ;
 Grimaldo González (1922-2007), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Gustavo González López (né en 1960), militaire et homme politique vénézuélien ;
 Helia González (née en 1985), volleyeuse galicienne; 
 Hugo Gonzalez, acteur belge de doublage ;
 Humberly González (1992-), actrice canadienne ;
 Ignacio Alabart Gonzalez (né en 1996), joueur espagnol de rink hockey ;
 Ismael González de la Serna (1898-1968), peintre espagnol;
  ;
 Jean-Michel Gonzalez (né en 1967), joueur de rugby à XV français ;
 Jean-Paul Gonzalez (né en 1947), virologue ;
 Joel Isasi González (né en 1967), ancien athlète cubain ;
 Jorge González (1966-2010), joueur de basket-ball et catcheur argentin ;
 Jorge González (né en 1967), danseur, chorégraphe, styliste, mannequin ;
 Jorge González Camarena (1908-1980), peintre et sculpteur mexicain ;
  ;
 Josep González (1972-), homme politique espagnol ;
 Josué González (né en 1988), coureur cycliste costaricien ;
  ;
  ;
 Laetitia Gonzalez, productrice de cinéma française ;
 Laura Gonzalez (née en 2000), nageuse synchronisée française ;
 Leonardo Gonzalez (né en 1980), joueur costaricien de football ;
 Lola Gonzàlez (née en 1988), artiste contemporaine française ;
 Dolores González Flores (née en 1958), actrice et chanteuse espagnole ;
 Lucho González (né en 1981), joueur argentin de football ;
  ;
  ;
 Marcelo González Martín (1918-2004), cardinal espagnol ;
  ;
 María de las Mercedes González Fernández (née en 1975), femme politique espagnole ; 
 Mariana González (née en 1976), joueuse de hockey sur gazon argentine ;
 Mariano González Zarur (né en 1949), homme politique mexicain ;
 Mariano Eusebio González y García (1914-1970), un ténor d'opérette d'origine basque ;
 Mariano Gonzalez (né en 1981), joueur argentin de football ;
 Marisa González (née en 1943), artiste féministe espagnole ;
 Mark Dennis González Hoffman (né en 1984), joueur chilien de football ;
  ;
 Máximo González (né en 1983), joueur de tennis argentin ;
 Melissa Gonzalez (née en 1989), joueuse américaine de hockey sur gazon ;
 Melissa González (née en 1994), athlète colombienne ;
 Mehdi Carcela-Gonzalez, joueur marocain de football ;
  ;
 Mikel González (né en 1984), joueur espagnol de football ;
 Mikel Iglesias González (né en 1996), acteur espagnol ;
 Mireya González (née en 1991), joueuse de handball espagnole ;
 Miriam Gonzalez (né en 1977), modèle américaine, playmate  de Playboy ;
 Mónica González (née en 1978), joueuse mexicaine de football ;
 Mónica Silvana González (née en 1976), femme politique espagnole ;
 Myrtle Gonzalez (1891-1918), actrice américaine ;
 Natxo González (né en 1966), entraîneur espagnol de football ;
 Nicolás Pérez González (1927-1991), chanteur et compositeur paraguayen ;
 Nieves González Barrio (1884-1965), pédiatre espagnole;
 Omar Gonzalez (né en 1988), joueur américain de football ;
 Pablo Dapena González (né en 1988), triathlète espagnol ;
 Pablo González Bernardo (né en 1975), chef d'orchestre espagnol ;
 Pancho Gonzalez (1926-2016), footballeur français ;
  ;
  (1870-1934 ?), compositeur catalan ;
  ;
 Rick Gonzalez (né en 1979), acteur américain ;
 Roberta González (1909-1976), artiste peintre et sculptrice franco-espagnole ;
 Roberto Kobeh González (né en 1943), ingénieur en communication et en électronique mexicain ;
  ;
 Rolando González (né en 1980), coureur cycliste costaricien ;
 Ronald González (né en 1981), coureur cycliste vénézuélien ;
 Roque González de Santa Cruz (1576-1628), missionnaire jésuite paraguayen ;
 Roside González, femme politique vénézuélienne ;
  ;
 Ruy González (1488-1558), conquistador espagnol ;
 Ruy González de Clavijo (13??-1412) est un écrivain, voyageur, historien, explorateur et diplomate castillan ;
 Santiago González Iglesias (né en 1988), joueur de rugby à XV argentin ;
 Santos González (né en 1973), coureur cycliste espagnol ;
 Sergi González (né en 1995), footballeur espagnol ;
 Sergio González (né en 1976), footballeur et entraîneur espagnol ;
 Sonia Gonzalez, réalisatrice ;
 Teodoro González de León (1926-2016), architecte mexicain ;
 Tirso González de Santalla (1624-1705),  Supérieur général de la Compagnie de Jésus ;
 Tony Gonzalez (né en 1976), joueur américain de football américain ;
 Toribio Romo González (1900-1928), ecclésiastique mexicain, canonisé en 2000 ;
 Urko González (né en 2001), footballeur espagnol ;
 Valentín González, dit El Campesino (1904-1983), militaire républicain espagnol ;
 Venancio González y Fernández (1831-1897), avocat et homme politique espagnol, ministre de l’Intérieur et ministre des Finances ;
 Vicente García González, (1833-1886), général et patriote cubain ;
 Victor Gonzalez (1877-1956), facteur d'orgue français ;
  (né en 1973), acteur mexicain ;
 Víctor González (né en 1987), athlète cubain ;
 Virginia González Polo (1873-1923), femme politique et féministe espagnole ;
 Yoanka González (née en 1976), cycliste sur piste cubaine ;
 Yumari González (née en 1979), cycliste sur piste cubaine.

Architecture 
 Pont San Roque González de Santa Cruz en Argentine

Toponyme 

 González, municipalité dans le département de Cesar, en Colombie ;
 González, ville dans le département de San José, en Uruguay ;
 Pedro González, capitale de la paroisse civile de Matasiete de la municipalité de Gómez dans l'État de Nueva Esparta au Venezuela.

Références 

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme